Craon (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Craon (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes